Калмазивское урочище () — заповедное урочище местного значения на Украине. Расположено в пределах Ольшанского района Кировоградской области, недалеко от села Калмазово. Площадь заказника составляет 10 га. Образовано согласно решению Кировоградской областной рады от 28 августа 1994 года.

Примечания

Ссылки 
 

Охраняемые природные территории Ольшанского района
Заповедные урочища